Plouhinec puede referirse a: 

 Plouhinec, comuna francesa situada en Finisterre.
 Plouhinec, comuna francesa situada en Morbihan.